Галиполи (, Калиполис, в превод хубав град) може да се отнася за:

 Галиполи, полуостров в Турция;
 Галиполи, град на полуострова в Турция;
 Галиполи, град в Пулия, Италия.
 Калиполис е и синоним на Платоновата идеална държава

Вижте също 
 Галиполска битка, операция в хода на Първата световна война
 Галиполски договор, договор между Византия и Османската империя